Chiesa di Sant'Udalrico a Corte Inferiore, frazione di Rumo
 Chiesa di Sant'Udalrico a Frassilongo
 Chiesa di Sant'Udalrico a Grigno
 Chiesa di Sant'Udalrico a Lavis
 Chiesa di Sant'Udalrico a Nalles
 Chiesa di Sant'Udalrico a Plaus
 Chiesa dei Santi Udalrico e Volfango a Nova Ponente

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Ulderico